Rolker Gracie (Rio de Janeiro, 22 de julho de 1964) é faixa vermelha e branca de Jiu-jitsu 8º grau e membro da Família Gracie, sendo o quarto filho de Hélio Gracie. Está associado junto com seu irmão mais novo Royler Gracie à academia de jiu-jitsu Gracie Humaitá.

Biografia 

Aos 6 anos Rolker começou a treinar Jiu Jitsu com seu pai Hélio. Ele é irmão dos lutadores Rickson Gracie, Royler Gracie, Royce Gracie, Robin Gracie, Relson Gracie e o fundador do UFC Rorion Gracie. Rolker foi provavelmente o Gracie que mais conviveu com seu pai, ensinando jiu-jitsu e dirigindo a Academia Gracie Humaitá.

Enquanto seus irmãos se mudaram para os Estados Unidos, Rolker permaneceu junto com Royler, dirigindo a matriz da Academia Gracie no Bairro do Humaitá, quando este por fim mudou-se para San Diego no início de 2010, Rolker passou a dirigir e coordenar sozinho a academia que ainda hoje recebe visitantes de todo o mundo.

Rolker também é formado em Educação Física pela Universidade Gama Filho em 1988.

Rolker formou diversos atletas que hoje ministram aulas e seminários em diversos lugares do mundo. Chamado por alunos e amigos de "Rolkão", o Gracie possui quase quatro décadas de experiência na arte de ensinar e divulgar o jiu-jitsu, não apenas para atletas de competição , como pessoas comuns interessadas em obter  disciplina e autocontrole.

Vida Pessoal 

Rolker tem 2 filhos; Renan e Ranna Gracie.

Títulos e Honrarias

 Faixa Vermelha e Branca 8º Dan
 Tri Campeão Copa Linjji
 Bi Campeão Copa Lightning Bolt
 Campeão Copa Company Carioca
 Campeão Copa Pit Bull
 Campeão Carioca (Faixa preta)
 Treinador (corner) e parceiro de treino (sparring) Do Campeão de vale tudo do UFC Royce Gracie 
 Formado faixa preta em 22/07/1984 pelo Mestre Hélio Gracie e Rickson Gracie
 Faixa vermelha e preta 04/12/2008 pelo Grande Mestre Hélio Gracie e Mestre Relson Gracie
Faixa vermelha e branca em 04/12/2019 pelo Grande Mestre Robson Gracie

Ligações externas 
 Gracie Humaitá
Academia Gracie
 Árvore Genealógica da Família Gracie
 Gracie Seminars 

Lutadores de jiu-jitsu do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Lutadores de jiu-jitsu